Hagenohe ist der Ortsname von

 Hagenohe (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hagenohe (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern